Margoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Margoni (* 1934), französischer Komponist
 Élisabeth Margoni (* 1945), französische Schauspielerin
 Ivos Margoni (1929–2006),  italienischer Lyriker, Romanist, Übersetzer und Fotograf
 Stefano Margoni (* 1975), italienischer Eishockeyspieler